Rozwory peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Rozwory, village de la voïvodie de Mazovie
 Rozwory, village de la voïvodie de Poméranie